Statsdumaen kan henvise til flere emner:

 Statsdumaen, underhuset af Ruslands føderale forsamling
 Statsdumaen (Russiske Kejserrige), underhuset i Det Russiske Kejserriges parlament
 Statsdumaen i Stavropol kraj, Russisk regionalt parlament
 Statsdumaen i Astrakhan oblast, Russisk regionalt parlament
 Lovgivende Duma i Tomsk oblast, tidligere Statsduma i Tomsk oblast, Russisk regionalt parlament
 Statsdumaen i Jaroslavl oblast, Russisk regionalt parlament
 Statsdumaen i Jamalo-Nenetskij autonome okrug, Russisk regionalt parlament

Se også 
 Duma